Hot Love – singolo dei T. Rex del 1971
 Hot Love – singolo dei Twisted Sister del 1987, dall'album Love Is for Suckers
 Hot Love – singolo dei Five Star del 1990, dall'album Five Star
Hot Love, cortometraggio del 1985 diretto da Jörg Buttgereit